Livezile (Alba), een gemeente in Alba
Livezile (Mehedinți), een gemeente in Mehedinți
Livezile (Bistrița-Năsăud), een gemeente in Bistrița-Năsăud
Livezile (Timiș), een gemeente in Timiș